Puleo ist der Familienname folgender Personen:

Chuck Puleo (* 1972), US-amerikanischer Dartspieler
Joe Puleo (* 1942), US-amerikanischer Gewichtheber